

Список шведских архиепископов 
Хронологический список шведских архиепископов от образования отдельного шведского архидиоцеза Уппсалы в 1164 году по настоящее время.

См. также 
 Диоцез Уппсалы
 Кафедральный собор Уппсалы
 Список кафедральных соборов Швеции

Примечания 

 
Архиеписк
Архиеписк
Уппсалы